Лиува:

 Лиува I — король вестготов, правил в 568 — 571/572 годах.
 Лиува II — король вестготов, правил в 601 — 603 годах.